Rugebaktetjärnarna är en grupp småsjöar i Tärna socken, Lappland och Storumans kommun. De ingår i Umeälvens huvudavrinningsområde. Rugebaktetjärnarna ligger i Vindelfjällens Natura 2000-område:

Rugebaktetjärnarna (Tärna socken, Lappland, 729323-149935), sjö i Storumans kommun 
Rugebaktetjärnarna (Tärna socken, Lappland, 729392-149929), sjö i Storumans kommun 
Rugebaktetjärnarna (Tärna socken, Lappland, 729401-149973), sjö i Storumans kommun 

Insjöar i Umeälvens avrinningsområde
Insjöar i Lappland
Insjöar i Storumans kommun